Stor-Vallsjön lautet der Name dreier schwedischer Seen:
 Stor-Vallsjön (Ångermanland) in der Gemeinde Strömsund, Jämtlands län
 Stor-Vallsjön (Dalarna) in der Gemeinde Mora, Dalarnas län
 Stor-Vallsjön (Medelpad) in der Gemeinde Sundsvall, Västernorrlands län

Siehe auch:   
 Vallsjön   
 Lill-Vallsjön   
 Stor-Valsjön in der Gemeinde Karlsborg, Västra Götalands län   
 Stora Vallsjön in der Gemeinde Sala, Västmanlands län